Utro kan referere til forskellige ting:

 Utro (film fra 1930) – amerikansk romantisk dramafilm fra 1930
 Utro (film fra 1966) – dansk film fra 1966 af Astrid Henning-Jensen
 Utro (film fra 2016) – dansk børnefilm fra 2016 af Daniel Lindekilde Engberg
 Utroskab – at have et seksuelt forhold til en anden end ens samlever, ægtefælle eller kæreste
 Utro (sang) – sang af Gulddreng fra 2017